5 де Фебреро има више значења:

 5 де Фебреро (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 5 де Фебреро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 5 де Фебреро (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику